Фурни може бити:

Фурни (острво), острво у источним-егејима.
Фурни (Крит), античко мјесто и његове археолошке ископине на Криту.